Stati Uniti d'America
 Marshallville – città della Contea di Macon, Georgia
 Marshallville – villaggio della Contea di Wayne, Ohio